Martin-Luther-Platz („Lutherplatz“) steht für:
 Martin-Luther-Platz (Ansbach)
 Martin-Luther-Platz (Augsburg)
 Martin-Luther-Platz (Dresden)
 Martin-Luther-Platz (Düsseldorf)
 Martin-Luther-Platz (Erlangen)
 Martin-Luther-Platz (Frankfurt am Main)
 Dr.-Martin-Luther-Platz (Fürth)
 Martin-Luther-Platz (Nauen)

Lutherplatz steht für:
 Lutherplatz/Thüringer Bahnhof, Stadtteil von Stadt Halle (Saale)
 Lutherplatz (Babelsberg)
 Lutherplatz (Eisenach)
 Lutherplatz (Görlitz), langgestreckter Stadtplatz in der Görlitzer Innenstadt
 Lutherplatz (Jena)
 Lutherplatz (Kassel), im Späthistorismus entstandener Bereich, der sich ursprünglich auf den Totenhof der Lutheraner Gemeinde der Neustadt bezieht
 Lutherplatz (Krefeld)
 Lutherplatz (Spandau), Berlin
 Lutherplatz (Worms), Standort des Lutherdenkmals

Siehe auch:
 Martin-Luther-Straße
 Lutherweg
 Lutherstraße